Het portret van Dorian Gray, de enige gepubliceerde roman van Oscar Wilde uit 1893
The Picture of Dorian Gray, Amerikaanse verfilming van het boek uit 1945